Casa de les Lletres (Bèlgica)
 Casa de les Lletres (Barcelona)